Cochon neige est le huitième album du Roi des papas sorti en 2004, la même année que ses deux albums précédents, Super Papa et Le petit Chaperon de ta Couleur. Cet album, de la collection Le Roi des papas raconte a eu un numéro précédent, Le petit Chaperon de ta Couleur, de la même collection, la même année, adapté du conte Blanche-Neige.

Liste des titres 
 Appel 
 Prologue 
 La méchante reine 
 L'anniversaire 
 La jalousie 
 Le chasseur cruel 
 La forêt 
 La récompense 
 Les bêtes sauvages 
 La maisonnette 
 Les sept nains 
 Le ménage 
 Le cabinet noir 
 La pomme empoisonnée 
 La vitrine 
 Le doux prince 
 La déclaration 
 Épilogue 
 La chanson 
 Présentation Musiciens

Liens externes    
 

Album musical sorti en 2004
Parodie